

Astronomia 
 142754 Brunner – asteroide della fascia principale
 Brunner – cratere lunare

Medicina 
 Adenoma di Brunner – neoplasia
 Ghiandola di Brunner – ghiandola esocrina

Persone
 Benjamin Brunner (1798-1882) - politico svizzero
 Heinrich Brunner (1840-1915) – storico austriaco
 Karl Brunner (1855-1935) – chimico austriaco
 Emil Brunner (1882-1966) – teologo svizzero
 Erich Brunner (1885-1938) – compositore di scacchi tedesco naturalizzato svizzero
 Guido Brunner (1893-1916) – militare italiano
 Otto Brunner (1898-1982) – storico e giurista austriaco
 Luise Brunner (1908-?) – guardia donna nei campi di concentramento di Auschwitz II e Ravensbrück e SS tedesca
 Alois Brunner (1912-2010) – militare austriaco
 Guido Brunner (1930-1997) – diplomatico e politico tedesco
 John Brunner (1934-1995) – scrittore britannico
 Frank Brunner (1949) – fumettista e illustratore statunitense
 Gustav Brunner (1950) – ingegnere e designer austriaco
 Karl Brunner (1951) – slittinista italiano
 Karl-Heinz Brunner (1953) – politico tedesco
 Manfred Brunner (1956) – sciatore austriaco
 Helmut Brunner (1961) – slittinista italiano
 Walter Brunner (1961) – slittinista italiano
 Wulf Brunner (1962) – atleta tedesco
 Martin Brunner (1963) – calciatore svizzero
 Alex Brunner (1973) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Markus Brunner (1973) – hockeista su ghiaccio italiano
 Toni Brunner (1974) – politico svizzero
 Greg Brunner (1983) – cestista statunitense naturalizzato svizzero
 Damien Brunner (1986) – hockeista su ghiaccio svizzero
 Maurice Brunner (1991) – calciatore svizzero
 Stephanie Brunner (1994) – sciatrice austriaca

Geografia

Nuova Zelanda 
 Brunner – località del distretto di Grey (West Coast)
 Lago Brunner – lago dell'Isola del Sud

Stati Uniti d'America 
 Brunner – ex area non incorporata ora località presso Houston, città nella contea di Harris (Texas)

Pagine correlate 
 Bruner
 Brünner